Municipio de Belleville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Belleville (condado de St. Clair, Illinois), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Belleville (condado de Chautauqua, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chautauqua.
 Municipio de Belleville (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.
 Municipio de Belleville (condado de Essex, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Essex.